Stubhaug ist der Familienname folgender Personen:
 Arild Stubhaug (* 1948), norwegischer Mathematikhistoriker und Schriftsteller
 Lars Stubhaug (* 1990), norwegischer Fußballtorhüter